Săsciori se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Săsciori, Alba, reședința comunei cu același nume
 Săsciori, Brașov